Памятник Арно Бабаджаняну () в Ереване, достопримечательность города.

Выполнен из бронзы и гранита, высота памятника 2,8 метра. Скульптор Давид Беджанян, архитектор Левон Игитян.

Установлен у здания Ереванского театра оперы и балета на берегу искусственного водоёма — Лебединое озеро — в память выдающегося армянского советского композитора Арно Бабаджаняна (1921—1983).

История 
Открыт 4 июля 2003 года, на церемонии открытия присутствовал мэр Еревана Ерванд Захарян.

Устанавливался дважды, впервые установленный за год до этого был спешно демонтирован из-за критики крайне оригинального художественного воплощения композитора (огромные, как у орла, вскинутые над роялем руки, огромный нос и непропорционально короткие ноги)

Оценки 
Сос Саркисян считал, что «пройдет совсем немного времени и этот памятник станет предметом гордости нашей столицы»

Галерея

Литература 
Հայաստանի Հանրապետություն։ Երևան։ 2003թ․, 5 հուլիսի։ էջ 1

Примечания

Ссылки 
 Арно Бабаджанян / памятник в Ереване

Памятники Еревана
Здания и сооружения, построенные в 2003 году
Скульптуры 2003 года
Появились в 2000-е годы в Армении
2003 год в Армении